Celleporella är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Gray 1848. Celleporella ingår i familjen Hippothoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Celleporella